In 1930/31 werd het twaalfde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Union Böckingen werd kampioen van Württemberg en Karlsruher FV van Baden. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde waar ze respectievelijk laatste en vijfde werden. De nummers twee en drie van elke reeks plaatsten zich ook voor de eindronde met de niet-kampioenen. 1. FC Pforzheim behaalde hier de beste plaats en werd vierde.

Bezirksliga

Württemberg

Play-off voor eindronde

Baden

Play-off derde plaats

Kreisliga Württemberg

Enz-Neckar

 Play-off

Alt-Württemberg

Cannstatt

Zollern

Promotie-eindronde

Promotie-degradatie play-off

Kreisliga Baden

Mittelbaden

Oberbaden

Südbaden

 Play-off groepswinst

Schwarzwald-Bodensee

 Play-off groepswinst

Promotie-eindronde

Promotie-degradatie play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1930
Duits competitievoetbal 1930/31